Земља се може односити на:
 Земљу, једну од осам планета у Сунчевом систему;
 Земљу (геополитика), као синоним за државу; 
 Копно, географски појам, који означава суву, земљану, површину планете;
 Земљу, као власнички посед – катастарска парцела;
 Тло, растресити површински део Земљине коре;
 Обрадиву земљу;
 Земљу у развоју;
 Ничију земљу, израз којим се означава територија или земљиште које је предмет спора;
 Рђаву земљу, тип значајно еродованог терена;
 Дијатомејску земљу, врло порозна ситнозрна стена изграђена претежно од скелета дијатомеја састављених од опалске силицијумске материје.

Географија 
 Аделину земљу, сектор територије Антарктика.
 Огњену земљу, група острва на крајњем југу Јужне Америке.
 Викторијину земљу, део Антарктик а између Росовог мора, Јужног океана и француског сектора.
 Бафинову земљу, једно од канадских арктичких острва у територији Нунавут.
 Земљу Франца Јозефа, архипелаг на далеком северу Русије у Арктичком океану.
 Нову Земљу, руски архипелаг у Арктичком океану.
 Свету земљу, појам који означава територију данашње Палестине.

Култура 
 Средњу земљу, замишљена земља из већине књига Џ. Р. Р. Толкина.

Филм 
 Црвена земља, југословенски филм из 1975.
 Рањена земља, српски филм из 1999.
 Северна земља (филм), амерички филм из 2005.
 Земља (филм), југословенски филм из 1982.